Дионисий Ссебуггваво (), имя при рождении Вассва Ссебуггваво (; около 1870, Киголоба, Булемеези, Буганда — 25 мая 1886, Муньоньо, Буганда) — святой Католической Церкви, первый из угандийских мучеников.

Биография 
Вассва Ссебуггваво родился около 1870 года. Его мать Нсонга воспитывалась в семье Нкалубо Ссебуггваво, выдавшего её замуж за своего сына. В семье было девять детей, в том числе три пары близнецов. Брата-близнеца Вассвы звали Като (имена Вассва и Като традиционны для мальчиков-близнецов в Буганде).

16 ноября 1885 года братья крестились. Вассва принял имя Дионисий, а Като — Исаак. К крещению их готовил Иосиф Мукаса Баликудембе.

Дионисий Ссебуггваво был пажом короля Мутесы, а затем — короля Мванги II. За обучение сына королевского фаворита христианской вере был подвергнут пыткам и казнён 25 мая 1886 года. На следующий день тело Дионисия было разрублено на части.

Прославление 
В 1920 году Дионисий Ссебуггваво был причислен к лику блаженных папой Бенедиктом XV, а 18 октября 1964 года канонизирован папой Павлом VI. 

День памяти в Католической Церкви — 3 июня.

Дионисий Ссебуггваво считается святым покровителем певцов и музыкантов.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Павлом VI

Примечания 

Святые Уганды
Католические святые
Католические мученики
Беатифицированные Бенедиктом XV
Канонизированные Павлом VI
Канонизированные в XX веке
Христианские святые XIX века
Казнённые в Уганде в XIX веке
Угандийские мученики
Казнённые дети
Святые дети